Il singolare femminile del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Anna-Lena Grönefeld che ha battuto in finale Flavia Pennetta 6–1, 4–6, 6–2.

Teste di serie 

 Flavia Pennetta (finale)
 Anna-Lena Grönefeld (Campionessa)
 Klára Koukalová (secondo turno)
 Gisela Dulko (primo turno)

 Catalina Castaño (secondo turno)
 Iveta Benešová (secondo turno)
 Anna Smashnova (secondo turno)
 Shinobu Asagoe (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2006